Il doppio del Hypo Group Tennis International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Simon Aspelin e Julian Knowle erano i detentori del titolo, ma Aspelin non ha partecipato quest'anno.
Solo Knowle ha partecipato facendo coppia con Jürgen Melzer, ma Marcelo Melo e André Sá li hanno battuti in finale 7–5, 6–7(3), 13–11.

Teste di serie

 Marcelo Melo /  André Sá (campioni)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)

  Scott Lipsky /  David Martin (quarti)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Hypo Group Tennis International 2008
ATP Tour 2008